Les artères gastro-omentales (ou artères gastro-épiploïques en ancienne nomenclature) sont des vaisseaux sanguins qui vascularisent la grande courbure de l'estomac ainsi que le grand omentum. Il existe deux artères gastro-omentales. On distingue :

 Une artère gastro-omentale droite, issue de l'artère gastroduodénale ;
 Une artère gastro-omentale gauche, issue de l'artère splénique.

Elles forment ainsi le cercle artériel de la grande courbure en reliant (indirectement) l'artère splénique à l'artère hépatique.

Gastro-omentale